Солдатово — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Солдатово — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Солдатово — село в Быстроистокском районе Алтайского края.
 Солдатово — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Солдатово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Солдатово — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Солдатово — деревня в Минусинском районе Красноярского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Солдатово — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Украина 
 Солдатово — село в Гадячском районе Полтавской области.